Amarildo Silva é um cantor, compositor e violinista de música popular brasileira.

Discografia 
 Virgem Sertão Roseano
 Cambada ao vivo
 Cambada Mineira 2
 Cambada Mineira

Cantores de Minas Gerais
Compositores de Minas Gerais